El topónimo Baldwin Park puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Baldwin Park, una ciudad en el estado de California.
 Baldwin Park, una villa en el estado de Misuri.